Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Патті Фендік і Мередіт Макґрат виграли титул, у фіналі перемігши пару Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі з рахунком 6–2, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Парний розряд
Bank of the West Classic